Christern ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Christern (1856–1929), deutscher Landwirt und Bürgermeister
 Friedrich Wilhelm Christern (1816–1891), deutsch-amerikanischer Buchhändler
 Hans Christern (1900–1966), deutscher Landwirt und Offizier
 Hermann Christern (1892–1941), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Johann Wilhelm Christern (1809–1877), deutscher Schriftsteller
 Jürgen Christern (1928–1983), deutscher Archäologe